Иван Александрович Григорьев (1921 — 1993) — украинский советский деятель, , начальник комбината «Ворошиловградуголь», лауреат Ленинской премии (1964). Член ЦК КПУ в 1976—1986 г.

Биография 
С 1941 года работал горным мастером шахты «Горская» Ворошиловградской области.

В 1942—1945 г. — в Красной армии. Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Южном, Сталинградском, 4-м Украинском фронтах.

Член ВКП(б) с 1945 года.

В 1946—1949 г. — на инженерной работе в системе треста «Первомайскуголь» Ворошиловградской области.

Образование высшее. В 1952 году окончил Высшие инженерные курсы при Донецком индустриальном институте.

В 1952—1954 г. — начальник шахты «Северная» треста «Краснодонуголь» Ворошиловградской области.

В 1954—1964 г. — управляющий угольного треста «Лисичанскуголь» Луганской области.

В мае 1964—1965 г. — начальник управления Луганского округа Госгортехнадзора Украинской ССР.

В 1965—1983 г. — начальник комбината, генеральный директор производственного объединения «Ворошиловградуголь» Ворошиловградской области.

Умер 15 мая 1993 года.

Награды 
 ордена
 медали
 лауреат Ленинской премии (1964)

Источники 
 
 Чепурнов А. В. Горные командиры Луганщины. — Луганск: Промпечать, 2005.

Персоналии:Луганск
Члены КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС